Musonda puede referirse a:

Cataratas Musonda, en Zambia;
Lubambo Musonda, futbolista zambiano;
Charly Musonda, futbolista belga.